Diego Osorio puede referirse a:
Diego Osorio de Escobar (1608-1673), obispo de Puebla (1656-1673).
Diego Osorio y Villegas (c.1545-1600), gobernador,capitán general y presidente de la Real Audiencia de Santo Domingo.
Diego Osorio (futbolista) (nacido en 1970), futbolista y narcotraficante colombiano.
Diego Osorio (taekwondo), deportista colombiano.